Добо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Добо, Дьёрдь (более известен как Джордж Деверо; 1908—1985) — американо-французский этнолог и психоаналитик, родом из еврейской семьи из Баната.
 Добо, Иштван (ок. 1502—1572) — венгерский военный, прославившийся героической защитой Эгерской крепости против турецких войск в 1552 году.

  — город в Индонезии на островах Ару.
 Добо (остров) — остров в Арафурском море (архипелаг Ару).